El Torneig de San Jose 2013, també conegut com a SAP Open 2013 és una competició tennística disputada sobre pista dura que està inclosa dins les sèries 250 de l'ATP. La 124a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de febrer del 2013 al HP Pavilion de San José, Califòrnia, Estats Units. Aquesta fou la darrera edició del torneig.

El tennista canadenc Milos Raonic va guanyar el títol per tercera ocasió consecutiva.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013